El Oma Raymi Quilla (en quechua, Uma Raymi Killa) corresponde al décimo mes del calendario inca. También conocido como Chaupicuzqui o Cantaraiquiz.

En este mes se imploraba por la pronta llegada de las lluvias, haciéndose el usual sacrificio de 100 llamas, aunque también solía hacerse un ritual específico que consistía en atar a una llama enteramente negra en la plaza y sólo darle de beber chicha, acompañándola con llantos y súplicas a las huacas y demás dioses.

Calendario incaico